Slag bij Kaap Passero (1718), Britse overwinning op Spaanse vloot
 Slag bij Kaap Passero (1940), Britse overwinning op Italiaanse vloot